Улица Матросова () — улица в Деснянском районе города Чернигова. Пролегает от улицы Олега Кошевого, исторически сложившаяся местность (район) Ремзавод.

Нет примыкающих улиц.

История 
Была проложена после Великой Отечественной войны в начале 1950-х годов поблизости к заводу «Октябрьский молот». 

Новая улица получила название — в честь Героя Советского Союза Александра Матвеевича Матросова.

Застройка 
Парная и непарная стороны улицы заняты усадебной застройкой.  

Учреждения: 
 дом № 13 — детсад № 62

Примечания

Литература 
 Чернігівщина: Енциклопедичний довідник, К.: УРЕ і м. М. П. Бажана, 1990. — 
 Сапон В. . Вулиці старого Чернігова: Історико-краєзн. етюди. — Чернігів: РВК «Десн. правда», 2007. — 128 с.
 

Улицы Чернигова
Улицы, названные в честь Александра Матросова